Terletzki ist der Name von

 August Terletzki (1829–nach 1895), Orgelbauer in Elbing
 Frank Terletzki (* 1950), Fußballspieler, DDR-Nationalmannschaft
 Max Terletzki (1834–1903), Orgelbauer in Elbing und Königsberg in Preußen

Siehe auch
 Terlecki
 Terlezki